Voilà francia riporthetilap (1931–1950)
Voilà Rhaissa Bittar albuma (2010)
Voilà Barbara Pravi francia énekesnő dala (2021)

hasonló:
Voila település Romániában, Erdélyben, Brassó megyében 
Voila község község Romániában, Erdélyben, Brassó megyében